Mbinga ist eine Stadt in Tansania. Sie liegt in der Region Ruvuma und ist Verwaltungszentrum der Distrikte Mbinga DC und Mbinga TC. Bei der Volkszählung 2012 hatte die Stadt rund 38.000 Einwohner.

Geografie

Lage 
Mbinga liegt im Südwesten von Tansania auf dem Hochland von Mbinga in 1300 Meter Seehöhe und ist von über 1700 Meter hohen Bergen umgeben. Nur 40 Kilometer im Westen ist der Malawisee und weniger als 100 Kilometer im Süden befindet sich die Grenze zu Mosambik. Die Regionshauptstadt Songea ist knapp 100 Straßenkilometer entfernt.

Klima 
Das Klima in Mbinga ist gemäßigt warm, Cwa nach der effektiven Klimaklassifikation. Die Niederschläge von durchschnittlich 1786 Millimetern fallen überwiegend in den Monaten November bis April. Im September gibt es im Schnitt weniger als 3 Regentage. Die Durchschnittstemperatur liegt bei 19,8 Grad Celsius. Am wärmsten ist es im November mit 22,8 Grad, am kühlsten im Juli mit 16,5 Grad Celsius.

Wirtschaft und Infrastruktur

Gesundheit 
Neben dem Distrikt-Krankenhaus befindet sich in Mbinga die kirchlich betriebene Apotheke St. Gabriel.

Verkehr 
 Straße: Die wichtigste Straßenverbindung ist die asphaltierte Nationalstraße T12 nach Songea.

Elektrizität 
Die Stadt wird von einem kalorischen Kraftwerk von Tanesco mit Strom versorgt.

Sonstiges 
Die Diözese Würzburg pflegt mit dem Bistum Mbinga seit 1989 eine Partnerschaft.

Einzelnachweise 

Ort in Tansania
Ruvuma (Region)
Ort in Afrika